Zieger steht für:
 Schreibvariante für Ziger, ein Molkenkäse
 Zieger (Velburg), Flurbezeichnung für einen Forstbezirk der Bayerischen Staatsforsten im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Zieger (Wiesenfelden), Ortsteil von Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Zieger ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Zieger (* 1949), deutscher Humanmediziner 
 Anton Zieger (* 1970), österreichischer Fußballspieler 
 Bruno Zieger (1925–2009), deutscher Radrennfahrer

 Gottfried Zieger (1924–1991), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich Zieger (1900–1933), deutscher Parteifunktionär (KPD) und Widerstandskämpfer
 Hugo Zieger (1864–1932), deutscher Maler
 Johannes Zieger (1910–1981), deutscher Widerstandskämpfer
 Jürgen Zieger (* 1955), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Esslingen
 Karl-Heinz Zieger (1911–1982), deutscher Hütteningenieur
 Konstantin Zieger (1617–1691), deutscher Physiker und Theologe, siehe Konstantin Ziegra
 Paul Zieger (1851–1921), Sanitätsrat und unbesoldeter Stadtrat in Döbeln
 Petra Zieger (* 1959), deutsche Rocksängerin
 Reiner Zieger (* 1939), deutscher Tierzeichner und Illustrator 
 Robert Zieger (1938–2013), US-amerikanischer Historiker
 Ulrich Zieger (1961–2015), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Cíger
 Ziegert